Pinyin (čitaj: pin-jin) (拼音 pīnyīn) je pomoćno kinesko latinično pismo kojim se bilježi izgovor standardnog kineskog jezika, putonghua. Pinyin kod Kineza ne zamjenjuje kinesko pismo.

Sama riječ pinyin znači “spajanje glasova”, a u širem smislu glasovno pismo, fonetski alfabet. U NR Kini koristi se hanyu pinyin (pojednostavljeni kineski: 汉语拼音; tradicionalni kineski: 漢語拼音; pinyin: Hànyǔ Pīnyīn) što znači “glasovno pismo kineskog jezika”. (Na Tajvanu je 2002. godine usvojeno slično pomoćno pismo tongyong pinyin, ali nije šire prihvaćeno.) 

Hanyu pinyin je odobren 11. veljače 1958. na petom zasjedanje Svekineske narodne skupštine NR Kine. Time su zamijenjeni zapis Bopomofo (zhuyin) kao način podučavanja standardnog izgovora u kontinentalnoj Kini i kineski poštanski sustav romanizacije. Organizacija ujedinjenih naroda je na zahtjev kineske vlade 1979. godine preporučila hanyu pinyin svim svojim članicama kao standardni sustav romanizacije. Hanyu pinyin je 1979. godine odobrila i Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) kao standardnu romanizaciju standardnog kineskog jezika (ISO-7098:1991). Nakon toga pinyin je potisnuo stare sustave romanizacije kao Wade-Giles (1859. godine; nadopunjen 1892.) i transkripciju Yalea za englesko govorno područje, francusku transkripciju EFEO te njemačke i brojne druge transkripcije, koje se ipak još katkad upotrebljavaju.

Kineski jezik je tonalni jezik, a pekinško narječje kao osnova standardnog jezika ima četiri tona, koji su u pinyinu obilježeni sljedećim dijakritičkim znakovima:

 ˉ gornji ton (makron)
 ˊ uzlazni ton (akut)
 ˇ blagosilazni, pa uzlazni ton (kvačica ili háček)
 ˋ silazni i kratki ton (gravis)

Kada se pinyin zapis rabi u drugim jezicima, tonovi se bilježe samo u stručnoj literaturi.

Važno je naglasiti da je pinyin latinični zapis kineskog standardnog jezika u kojemu neka slova ne odgovaraju izgovoru u drugim jezicima koji se služe latinicom, pa se razlikuje od drugih latiničnih transkripcija.

Hanyu pinyin i hrvatska transkripcija 
(osnovno, abecednim redom)

 ch > č
 j > tvrdo dz
 q > mekano c
 r > englesko r
 sh > š
 w > englesko w 
 x > mekano s
 y > j 
 z > dz (sliveno) 
 zh > dž
 slog yan i nastavak sloga -ian > jen 
 nastavak sloga -ong > -ung 

Napomena: U zapadnim zemljama često se još rabi Wade-Gilesova transkripcija kineskih riječi (prepoznaje se po brojnim apostrofima). Na internetu je lako naći usporedne tablice s pinyinom.

Prema hrvatskom pravopisu, imena ljudi i geografska imena pišu se po pinyinu, uz iznimke kao što su Peking (može i Beijing), Sun Yat-sen i Chiang Kai-shek. Nažalost to se pravilo ne primjenjuje dosljedno. Imena kineskih autora i Kineza u inozemstvu pišu se kako ih oni sami pišu. Važna napomena: Kod Kineza prezime dolazi na prvome mjestu (u Mao Zedong, Mao je prezime). Kinezi u inozemstvu često okrenu poredak. I kineskim sportašima prezime se često stavlja na drugo mjesto, čak i u kineskim izvorima.

Slogovi u pinyinu 
(Lijevo su inicijali ili početni suglasnici, a gore su finali sloga; nisu moguće sve kombinacije inicijala i finala.)

Pinyin u HTML-u 

Za pisanje znakova s pinyinskim oznakama u HTML-u, koriste se sljedeći kodovi:

{| 
|-
! neutralniton !! 1.ton !! 2.ton !! 3.ton !! 4.ton
|----------------------------------------------------
| Dijakritički znak || Makron || Akut  || Haček || Gravis
|----------------------------------------------------
| a || ā = &#257; || á = &aacute;  || ǎ = &#462; || à = &agrave;  
|----------------------------------------------------
| e || ē = &#275; || é = &eacute; || ě	= &#283; || è = &egrave;
|----------------------------------------------------
| i || ī = &#299; || í = &iacute; || ǐ	= &#464; || ì = &igrave;
|----------------------------------------------------
| o || ō = &#333; || ó = &oacute; || ǒ	= &#466; || ò = &ograve;
|----------------------------------------------------
| u || ū = &#363; || ú = &uacute; || ǔ	= &#468; || ù = &ugrave;
|----------------------------------------------------
| ü = &uuml; || ǖ =	&#470; || ǘ = &#472; || ǚ = &#474; || ǜ = &#476;
|----------------------------------------------------
|}

Izvori 
1. Rebac, Mario: "Kineski zapisan slovima", u: Trava od srca : hrvatske Indije 2 (zbornik, grupa autora; ur. E. Čaušević i dr.), Hrvatsko filološko društvo i Filozofski fakultet, Zagreb, 2000.

Vanjske poveznice 
New Edition Hanyu Pinyin Syllable Table 
  the pinyinator  - Pretvorba kineskog u pinyin
  Kako koristiti pinyin u unosu kineskog?
  Kinesko-francuski-pinyin rječnik
  Pomoć u izgovoru kineskog - Unesite tekst na kineskom, kako bi ga dobili u pinyinu
  Tongyong i Hanyu Pinyin
  Informacije o Hanyu Pinyin
  Zhujin->Wade-Giles->Pinyin->Popis riječi 
  U.S. Library of Congress conversion page
  Tekstovi kineskih pjesama na pinyinu
  Convert Chinese to Pinyin

Jezikoslovlje